

Aziende
 Denner – catena di supermercati svizzera

Persone
 Balthasar Denner – pittore tedesco
 Charles Denner – attore francese
 Jacob Denner – costruttore di strumenti a fiato tedesco
 Johann Christoph Denner – costruttore di strumenti a fiato tedesco